David Bailey (1933) brit fotográfus
David Bailey (1961) amerikai motokrossz-versenyző